Йозефа Идем (, род. 23 сентября 1964 года в Гохе, ФРГ) — немецкая и итальянская байдарочница, олимпийская чемпионка 2000 года и многократная чемпионка мира. Первая в истории женщина, принимавшая участие в 8 Олимпийских играх (в 1984—2012 годах). Великий офицер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой». Завершила карьеру в 2012 году.

С 2001 по 2007 годы входила в городской совет Равенны от левоцентристской коалиции. С 28 апреля 2013 года — министр без портфеля по вопросам равных возможностей, спорта и молодёжной политики в коалиционном правительстве Италии. Уже 24 июня 2013 года была вынуждена оставить свой пост в связи с расследованием о неправильной уплате налогов.

Спортивная биография 
В начале карьеры выступала за ФРГ, но в 1988 году переехала в Италию к тренеру Гульельмо Гуэррини. В 1990 году вышла замуж за Гуэррини и с 1992 года (по другим данным с 1990 года) начала выступать за Италию.

В 2000 году в Сиднее выиграла своё единственное в карьере олимпийское золото, опередив в финале байдаркок-одиночек канадку Каролин Брюне и австралийку Кэтрин Борчерт. В 2004 году в Афинах уступила только венгерке Наташе Янич, а 4 года спустя в Пекине 44-летняя Идем проиграла лишь 0,004 сек 25-летней украинке Инне Осипенко-Радомской. В 2012 году в Лондоне первой из женщин приняла участие в 8 Олимпиадах, заняв в финале байдарок-одиночек на дистанции 500 метров пятое место.

На чемпионатах мира Йозефа выиграла более 20 наград, в том числе 5 золотых — Познань-1990 (одиночки 500 м), Париж-1991 (одиночки 500 м), Сегед-1998 (одиночки 1000 м), Познань-2001 (одиночки 500 м и одиночки 1000 м).

Государственные награды 
  Командор ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (3 октября 2000 года)
  Великий офицер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (1 сентября 2008 года)

См. также 
 Список спортсменов с наибольшим количеством участий в Олимпийских играх

Примечания

Ссылки 
 Сайт Йозефы Идем
 

Гребцы на байдарках и каноэ Германии
Гребцы на байдарках и каноэ Италии
Олимпийские чемпионы от Италии
Олимпийские чемпионы по гребле на байдарках и каноэ
Чемпионы летних Олимпийских игр 2000 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1984 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1984 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1988 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1992 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1996 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2000 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2004 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2008 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы мира по гребле на байдарках и каноэ
Командоры ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой»
Великие офицеры ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой»
Члены Демократической партии (Италия)
Женщины-политики Италии
Министры по обеспечению равных возможностей Италии
Муниципальные депутаты Италии